Берзон:

 Берзон — прежнее название села Берзауне в Мадонском крае Латвии.
 Берзон, Инна Соломоновна (1914—1974) — советский геофизик, доктор физико-математических наук, профессор.